Venegas ist der Familienname folgender Personen:
 Francisco Javier Venegas (1754–1838), spanischer Offizier und Kolonialverwalter, Vizekönig von Neuspanien
 Germán Venegas (* 1959), mexikanischer Künstler
 Johan Venegas (* 1988), costa-ricanischer Fußballspieler
 Juan Venegas (1929–1987), puerto-ricanischer Boxer
 Julieta Venegas (* 1970), mexikanische Singer-Songwriterin
 Kevin Venegas (* 1989), US-amerikanischer Fußballspieler
 Lucila Venegas, mexikanische Fußballschiedsrichterin
 Luis Venegas de Henestrosa († 1570), spanischer Komponist, Organist und Musikherausgeber der Renaissance